El Siglo de Oro steht für:

 Siglo de Oro, Kunstepoche in Spanien
 El Siglo de Oro. Die Ära Velázquez, Kunstausstellung in Deutschland